Der Kanton Tonnerre war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Avallon im Département Yonne und in der Region Burgund; sein Hauptort war Tonnerre. Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 2001 bis 2015 Maurice Pianon (DVD).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 15 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Tonnerre
Aufgelöst 2015